Яков Моисеевич Серебри́йский () — советский учёный в области и, доктор технических наук (1943), профессор. Лауреат Сталинской премии (1947) и Ленинской премии (1961).

Биография 
В годы Гражданской войны с родителями переехал в Курск. После окончания школы-девятилетки приехал в Москву, работал токарем на заводе. В декабре 1930 года поступил в МАИ имени С. Орджоникидзе. Вошёл в экспериментальную группу КИМ на самолётостроительном факультете. Одновременно учился по математической специальности на заочном отделении МГУ имени М. В. Ломоносова, окончил механико-математический факультет МГУ (заочно) в 1936 году.

Первую производственную практику проходил в ЦАГИ в 1932 году. Дипломную работу выполнил на трубе Т-5 ЦАГИ (опубликовано в Трудах ЦАГИ в 1936 году). В 1936 году окончил МАИ имени С. Орджоникидзе. По рекомендации поступил в аспирантуру ЦАГИ, в 1939 году защитил кандидатскую диссертацию по аэродинамике упругого крыла.

Преподавал в МАИ имени С. Орджоникидзе. Во время Великой Отечественной войны с ЦАГИ находился в эвакуации в Казани. В 1943 году защитил докторскую диссертацию по методам расчёта обтекания произвольного профиля несжимаемой жидкостью. Предложил (совместно с С. А. Христиановичем) «метод кубов» для определения сопротивления тела при наличии местной сверхзвуковой зоны.

С образованием МФТИ преподавал в нём, профессор.

Умер 28 декабря 1989 года. Похоронен в Жуковском (Московская область) на Быковском кладбище.

Научные труды 
Исследования по теории упругого крыла, влияние земной поверхности на аэродинамику крыла, учёт сжимаемости газа при расчётах профиля, способы управления пограничным слоем.
 Влияние близости Земли на аэродинамические характеристики самолёта. М., 1936;
 Аэродинамика упругого крыла. М., 1937;
 Максимальное значение местных скоростей и местных нагрузок, возникающих на поверхности самолёта при больших скоростях полёта // Техника воздушного флота. 1942. № 5/6 (в соавт.);
 Расчёт лобового сопротивления крыла на режиме максимальной скорости // Технические отчёты ЦАГИ: № 28. М., 1944 (в соавт.);
 О волновом сопротивлении // Труды ЦАГИ: Вып. 550. М., 1944 (в соавт.);
 Аэродинамика установившегося обтекания тел при дозвуковых скоростях // Механика в СССР за 50 лет: В 3 т. Т. 2: Механика жидкости и газа. М., 1970 (в соавт.)

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1947; с А. А. Дородницыным, П. П. Красильщиковым, В. В. Струминским, Р. И. Штейнбергом) — за разработку крыльев для скоростных самолётов.
 Ленинская премия в области техники (1961; с Г. С. Бюшгенсом, П. П. Красильщиковым, М. Д. Миллионщиковым, В. В. Струминским)
 три премии имени Н. Е. Жуковского (1973 — с золотой медалью, 1985 — первой степени, 1988 — второй степени).
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (16.09.1945)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Семья 
Брак был бездетным.
 отец — Моисей Яковлевич Серебрийский, бухгалтер (1882, Бар, Подольская губерния — 1934).
 мать — Юлия Марковна Серебрийская, учитель математики детей иудейского вероисповедания (урождённая Белицкая, 1882, Александровка, Киевская губерния — 1967).
 сестра — Вера Моисеевна Серебрийская, преподаватель физики ММСИ (1923, Курск — 2006).
 дядя — комдив Семён Маркович Белицкий (1889, Золотоноша — 1938, Москва, умер в тюрьме), начальник 26-й стрелковой дивизии (1919) и 51-й стрелковой дивизии (1920), заместитель председателя ЦС Осоавиахима и начальник Управления военных издательств (Госвоениздат) НКО СССР.
 дядя — интендант 1-го ранга Роман Маркович Белицкий, (1904, Николаев — 1971), начальник 1-го отделения III отдела Генерального штаба РККА; репрессирован 1938—1954.
 дядя — инженер-электрик Григорий Маркович Белицкий, (1887, Золотоноша — 1965), Ленинград-Рига.
 дядя — инженер путей сообщения Борис Маркович Белицкий, (1892—1919).
 дядя — фабрикант, купец 1-й гильдии Наум Яковлевич Серебрийский, (ум. 1927), владелец гильзовой фабрики, Курск.

Примечания

Ссылки 
 Группа награждённых сотрудников ЦАГИ в связи с 25-летием института. Я. М. Серебрийский — в первом ряду 4-й слева

Литература 
 На рубеже двух столетий/ Г. С. Бюшгенс, Е. Л. Бедржицкий. М. : ЦАГИ, 2008. 480 с. — ISBN 5-02-007017-3
 ЦАГИ в лицах.
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Выпускники Московского авиационного института
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Московского авиационного института
Сотрудники ЦАГИ
Механики СССР
Лауреаты премии Н. Е. Жуковского
Похороненные на Быковском кладбище (Жуковский)